Ženská dvouhra Volvo Car Open 2018 probíhala v první polovině dubna 2018. Do singlové soutěže charlestonského tenisového turnaje nastoupilo na zelenou antuku padesát šest hráček. Obhájkyní titulu byla ruská tenistka Darja Kasatkinová, kterou ve čtvrtfinále vyřadila Görgesová.

První turnaj v kariéře na zelené antuce odehrála světová desítka Petra Kvitová. Po volném losu však za 1.54 hodin podlehla Kristýně Plíškové ve třech sadách, která na túře WTA ukončila její 24zápasovou neporazitelnost proti Češkám, trvající od květnového Mutua Madrid Open 2012, na němž podlehla Hradecké. Set s českou soupeřkou naposledy předtím ztratila v roce 2015.

Vítězkou se stala dvanáctá nasazená 26letá Nizozemka Kiki Bertensová, jež ve finále hladce zdolala 29letou německou turnajovou pětku Julii Görgesovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–1. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu WTA Tour a první z kategorie Premier. V následném vydání žebříčku postoupila na 21. místo, tři příčky za osobní maximum. Na prahu vyřazení se Bertensová ocitla v semifinále, když ve třetím setu odvrátila mečbol Madison Keysové a po zisku tiebreaku v rozhodující sadě postoupila do finále. V úvodní části sezóny se přitom potýkala s formou, když na prvních sedmi odehraných turnajích dokázala zvítězit pouze ve čtyřech utkáních.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Charleston Open
WTA Tour 2018
Tenis v USA v roce 2018